Füllen steht für:
 Fohlen, ein junges Pferd
 Füllen (Sternbild), ein Sternbild 
 Abfüllen, Befüllen von Gebinden
 Füllen, Fügeverfahren nach DIN 8593; siehe Abfüllen
 Füllen, Erstellen einer Zahnfüllung; siehe Füllungstherapie

Siehe auch:
 Füllung